Antônio de Pádua Jovita Correia do Lago (Piracicaba, 13 de junho de 1887 — Rio de Janeiro, 1948) foi um compositor, maestro e  violinista brasileiro.

Obras 
 Deslumbramento (c/ Raimundo Lopes)
 Estilização
 Modinha brasileira
 Não quero saber - Com Duque
 Não tenha pena morena - com Mário Lago
 O dia nasce (c/ com Abadie Faria Rosa)

Compositores do estado de São Paulo
Maestros de São Paulo
Violinistas do estado de São Paulo
Naturais de Piracicaba